Kollias ist der Familienname folgender Personen:

 George Kollias (* 1977), griechischer Schlagzeugspieler
 Konstantinos Kollias (1901–1998), griechischer Politiker und Ministerpräsident